Séta a napsütésben, 1945-ben bemutatott amerikai háborús film, Lewis Milestone rendezésében
Séta a napsütésben, Geoffrey A. Landis science fiction-novellája